Sisor är ett släkte av fiskar. Sisor ingår i familjen Sisoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Sisor